Louis-Joseph Deleuil (1795-1862), ingénieur-opticien et constructeur d’instruments de physique français.
 Laurens Deleuil (1918-2006), maire de Marignane et conseiller général.

 Magali Deleuil, astrophysicienne française.
Deloeuil, patronyme homophone : 
 Alain Deloeuil (1954-),  coureur cycliste français.

La balance de Deleuil est une balance d'une très grande sensibilité qui porte le nom de son inventeur Louis-Joseph Deleuil (1795-1862).